Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1968, die zweite Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 9. und 15. April 1968 in Kairo, Vereinigte Arabische Republik statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Republik, die ihren Titel ungeschlagen verteidigen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Algerien, Mali und Somalia teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Afrikameister der Damen 1966. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Abschlussplatzierung

Weblinks 
1968 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
Ergebnisse auf The-Sports.org ()

1968
Afrikameisterschaft 1968
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Kairo
Frauenbasketballwettbewerb
Frauen (Ägypten)